Юрий Паршин:
 Паршин, Юрий Аркадьевич (род. 1968) — советский и российский футболист и игрок в мини-футбол.
 Паршин, Юрий Константинович (1924—1941) — Герой Советского Союза.